

Паново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Паново — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Паново — село, Ребріхинський район, Алтайський край
 Паново — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Паново — присілок, Тотемський район, Вологодська область